Peter Godeffroy ist der Name folgender Personen:
* Peter Godeffroy (Kaufmann) (1749–1822), deutscher Kaufmann und Bankier 
 Peter Godeffroy (Diplomat) (1782–1835), deutscher Kaufmann, Diplomat und Kammerfunktionär 

Peter Godeffroy ist der Name folgender Schiffe:
 Peter Godeffroy (Schiff, 1851), Vollschiff
 Peter Godeffroy (Schiff, 1857), Bark
 Peter Godeffroy (Schiff, 1868), Bark